Тачка:
 Тачка — простое устройство для транспортировки грузов.
 Тачка — впадина на надкрыльях некоторых жуков.

Примечания

См. также 
 Тачка №19
 
 Тачка на миллион
 Тачку на прокачку